O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1963 foi a 30ª edição do torneio, disputada entre os dias 7 e 17 de março de 1963 em Estocolmo, Suécia. A União Soviética ganhou o torneio pela terceira vez, iniciante sua sequência de nove campeonatos seguidos.

Campeonato Mundial Grupo A (Suécia)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo B (Suécia)

Fase Final

Campeonato Mundial Grupo C (Suécia)

Fase Final

Notas

Referências
 

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1963 no hóquei no gelo